Brejo Alegre kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Brejo Alegre (ort), São Paulo, 
 Brejo Alegre (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar